Sezon NHL 1996/1997 – 80 sezon gry National Hockey League, rozgrywki odbywały się w dniach 4 października 1996 -  7 czerwca 1997.

Wyniki

Bibliografia 

hockey reference

Sezony NHL
1997 w hokeju na lodzie
1996 w hokeju na lodzie